Aldred ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Aldred (1919–2002), englischer Fußballspieler
 Cyril Aldred (1914–1991), britischer Ägyptologe, Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Graeme Aldred (1966–1987), englischer Fußballspieler

 Kenneth James Aldred (* 1945), australischer Politiker
 Mark Aldred (* 1987), britischer Ruderer
 Sophie Aldred (* 1962) britische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Tom Aldred (* 1990), schottischer Fußballspieler

siehe auch
 Ealdred